Gerasch ist der Name von:

 Alfred Gerasch (1877–1955), deutscher Schauspieler
 August Gerasch (1822–1902), österreichischer Maler
 Franz Gerasch (1826–1906), österreichischer Lithograf
 Hans-Georg Gerasch (1937–2018), deutscher Grafikdesigner und Plakatkünstler
 Marita Gerasch, deutsche Moderatorin und Schauspielerin
 Sebastian Gerasch (* 1979), deutscher Schauspieler
 Sylvia Gerasch (* 1969), deutsche Schwimmerin
 Willi Gerasch (1920–2007), deutscher Ingenieur und Volkskammerabgeordneter

Gerasch steht für:
 Gerasch (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Fars im Iran